Brandler est un nom de famille notamment porté par :
 Heinrich Brandler (18811967), militant syndicaliste, socialiste et communiste allemand ;
 Lothar Brandler (1936), alpiniste, opérateur à la télévision et cinéaste allemand.